Dune puede hacer referencia a:

Literatura
Dune, novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965.
Arrakis, también denominado Dune, planeta ficticio en la novela.
Universo Dune.

 Cine
 Dune, película de David Lynch de 1984.
 Dune, película de Denis Villeneuve de 2021.

 Televisión
 Dune, miniserie de 2000 basada en la primera novela de la saga.
 Hijos de Dune, miniserie de 2003 continuación de la miniserie anterior y basada en las novelas El Mesías de Dune e Hijos de Dune.

 Física
 DUNE, por sus siglas en inglés "Deep Underground Neutrino Experiment", es un experimento de detección de neutrinos en construcción.